Чаннин (Шанхай) — район города центрального подчинения Шанхай (КНР)
 Чаннин (Ибинь) — уезд городского округа Ибинь провинции Сычуань (КНР)
 Чаннин (Баошань) — уезд городского округа Баошань провинции Юньнань (КНР)
 Чаннин (Хэнъян) — городской уезд городского округа Хэнъян провинции Хунань (КНР)